Abraham Levy puede referirse a: 
 Abraham Levy (1980-), primer mexicano en cruzar el Atlántico en kayak.
 Abraham Levy (1939-2022), rabino, teólogo y autor ortodoxo británico.